Grad grof Andreas von Graben zu Sommeregg, avstrijski plemič iz rodbine Von Grabenov, * 15. stoletju, Lienz [?], † 1463, Grad Sommeregg.

Življenje 
Rodil se je v Lienz in njegova starša sta bila Friedrich I. von Graben († 1422 o grad Kornberg), grad grof z Gleichenbergu, in Katharina von Summeregk (Sommeregg). Friedrich II. von Graben je bil njegov brat.

Graben je bil guverner in svetnik Celjski grofje in Ortenburžani. Leta 1442 je bil povišan v grad grof z Sommeregg, in 1447 za grad grof z Sternberg.

Več naslov z Andreas von Graben zu Sommeregg:
 grad grof z grad Ortenburg

Graben se je poročil z Barbara Hallecker. Imel naslednje otroke:
 Heinrich von Graben
 Ernst von Graben, njegova hči Rosina von Graben zu Sommeregg zu Rain († 1534, grad grofica z Sommeregg in herrin z Doberdob; ki se je poročil z baron Haymeran von Rain zu Sommeregg) podedoval Sommeregg
 Virgil von Graben, cesarski svetnik, diplomat, Guverner z Gorizia, Lienz in Osttirol (Tirolska), grad grof in herr z Sommeregg, Lienz in Heinfels
 Rut von Graben, pogumni vitez v turški vojni
 Cosmas von Graben, grad grof z Sanneck, pogumni vitez v turški vojni
 Wolfgang von Graben, guverner z Mestna občina Slovenj Gradec
 Wolf Andree von Graben, cesarski častnik
 Barbara von Graben

Zunanje povezave 
 Von Graben Forschung 

Neznano leto rojstva
Avstrijski politiki